L'Institut français d'Autriche se compose de son siège à Vienne et d'une antenne à Innsbruck :
L'Institut français de Vienne
L'Institut français d'Innsbruck